Willem van Haren (1581-1649), zoon van Adam van Haren, opperstalmeester van Willem Lodewijk, lid der Staten-Generaal
Willem van Haren (1626-1708), Nederlands grietman, rentmeester, staatsman, diplomaat en curator van de Universiteit van Franeker
Willem van Haren (1655-1728), Nederlands grietman (het Museum Willem van Haren is naar hem vernoemd)
Willem van Haren (1710-1768), Nederlands jonkheer, dichter, diplomaat en criticus (kleinzoon van Willem van Haren (1655-1728))